Underdog  — дебютний студійний альбом білоруського гурту Brutto виданий 12 вересня 2014 року.

Список треків

Ключові особи 
 Міхалок Сергій — вокал (2014—дотепер)
 Віталій Гурков — вокал (2014—дотепер)
 Денис Стурченко — бас-гітара (2014—дотепер)
 Денис Шуров — ударні (2014—дотепер)

Примітки 

Альбоми Brutto